Het uur nul (Bracke), kinderboek van Dirk Bracke
 Het uur nul (Bradbury), sciencefictionverhaal van Ray Bradbury